Brzozie (gemeente)
 Brzozie (powiat Brodnicki)
 Brzozie (powiat Tucholski)

Zie ook:
 Brzozie Lubawskie